Qəbələ steht für:
 Qəbələ (Stadt), eine Stadt in Aserbaidschan
 Qəbələ (Rayon), ein Bezirk in Aserbaidschan